3-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 24 по 30 августа 1935 года. Победу одержал французский велогонщик Гаспар Ринальди.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов, общей протяженностью 1708 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1935 на FirstCycling

1935 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1935 году
Август 1935 года